Радошковичи:

 Радошковичи — городской посёлок в Молодечненском районе Минской области Беларуси.
 Радошковичи — железнодорожная станция в Минском районе.